A Hold hegyei, Ptolemaiosz által a Nílus forrásának tartott hegység Közép-Afrikában;
A Hold hegyei, Richard Francis Burton és John Hanning Speke közép-afrikai expedíciójáról készült mozifilm.